Le qualificazioni del singolare maschile del Tashkent Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Tashkent Open 1999 prevedevano 27 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

Assente
 George Bastl (Qualificato)
 Paradorn Srichaphan (Qualificato)
 Ivo Heuberger (Qualificato)

 Olivier Mutis (secondo turno)
 Nenad Zimonjić (ultimo turno)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Barry Cowan (ultimo turno)

Qualificati 

 Alexander Shvets
 George Bastl

 Paradorn Srichaphan
 Ivo Heuberger

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1999
ATP Tour 1999